Als Mottaronebahn werden bezeichnet
 eine von 1911 bis 1963 verkehrende Zahnradbahn in Italien, siehe Ferrovia Stresa–Mottarone
 eine seit 1970 verkehrende Seilbahn in Italien, siehe Seilbahn Stresa–Monte Mottarone